Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Stalker :
 le , un chalutier armé ;
 le , un porte-avions d'escorte de classe Attacker qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 le , un Landing Ship Tank lancé en 1944, maintenant classé parmi les National Historic Ships.

Stalker